Александр Шалимов
 Шалимов, Александр Алексеевич (1918—2006) — хирург, один из основателей украинской хирургической школы, действительный член АН УССР, Герой Социалистического Труда.
 Шалимов, Александр Георгиевич (1938—2013) — советский и российский учёный-электрометаллург, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Шалимов, Александр Иванович (1917—1991) — советский учёный-геолог, писатель-фантаст.